NPIPA7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 369 амінокислот, а молекулярна маса — 42 230.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки